Håkan Åhlund, švedski hokejist, * 16. avgust 1967, Örebro, Švedska.

Åhlund je v švedski ligi igral za klube Örebro IK, Malmö IF, Timrå IK in Örebro HK. V sezonah 1991/92 in 1993/94 je s klubom Malmö IF osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1985 je bil kot 151. izbran na NHL naboru s strani kluba Vancouver Canucks, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. V drugem delu kariere je igral še za klube JYP Jyväskylä in Ilves Tampere v finski ligi, Augsburger Panther in ECR Revier Löwen v nemški ligi ter Storhamar IL v norveški ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 25
| 2
| 6
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 20
| 5
| 4
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 27
| 16
| 9
| 25
|
| 6
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 36
| 24
| 23
| 47
|
| 29
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 7
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 30
| 14
| 21
| 35
|
| 44
|
| 13
| 9
| 7
| 16
|
| 0
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 35
| 12
| 38
| 50
|
| 30
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 9
| 18
| 27
|
| 46
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 38
| 5
| 12
| 17
|
| 48
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 33
| 5
| 10
| 15
|
| 30
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 37
| 7
| 7
| 14
|
| 26
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 28
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 4
| 10
| 14
|
| 26
|
| 9
| 4
| 5
| 9
|
| 10
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 33
| 7
| 13
| 20
|
| 62
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 41
| 6
| 13
| 19
|
| 34
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 97/98
|
| 37
| 10
| 18
| 28
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 97/98
|
| 12
| 1
| 2
| 3
| +6
| 8
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +4
| 4
|-
| Augsburger Panthers
| Nemška liga
| 98/99
|
| 50
| 13
| 28
| 41
|
| 26
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| Augsburger Panthers
| Nemška liga
| 99/00
|
| 54
| 14
| 12
| 26
| -5
| 54
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| Augsburger Panthers
| Nemška liga
| 00/01
|
| 18
| 2
| 9
| 11
| -8
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ECR Revier Löwen
| Nemška liga
| 00/01
|
| 39
| 5
| 14
| 19
| +5
| 34
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 26
| 1
| 2
| 3
| -7
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +4
| 4
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 02/03
|
| 33
| 9
| 18
| 27
| +17
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 03/04
|
| 24
| 3
| 12
| 15
| +17
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Örebro HK
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
|
| 5
| 18
| 23
|
|
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| +3
| 4
|-
| Örebro HK
| Švedska 2. liga
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 753
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | 321
| bgcolor="#7FFF00" | 505
| bgcolor="#7FFF00" | +22
| bgcolor="#7FFF00" | 649
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 123
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 95
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Hokejisti Örebro IK
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti ECR Revier Löwen
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Storhamar IL
Hokejisti Örebro HK